Isaiah Thomas (basketballer), Amerikaans basketballer
 Isaiah Thomas (uitgever), Amerikaans uitgever
 Isaiah Thomas (bokser), Amerikaans bokser
 Isaiah Thomas (politicus), Amerikaans politicus